Gródek (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Gródek (powiat Białostocki), een plaats in het Poolse district Białostocki, woiwodschap Podlachië in de gemeente Gródek
 Gródek (Kujavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Świecki, woiwodschap Kujavië-Pommeren
 Gródek (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Nowosądecki, woiwodschap Klein-Polen
 Gródek (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Wołowski, woiwodschap Neder-Silezië
 Gródek (powiat Hrubieszowski), een plaats in het Poolse district Hrubieszowski, woiwodschap Lublin
 Gródek (powiat Puławski), een plaats in het Poolse district Puławski, woiwodschap Lublin
 Gródek (powiat Tomaszowski), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Lublin
 Gródek (powiat Sokołowski), een plaats in het Poolse district Sokołowski, woiwodschap Mazovië
 Gródek (powiat Wysokomazowiecki), een plaats in het Poolse district Wysokomazowiecki, woiwodschap Podlachië
 Gródek (powiat Zwoleński), een plaats in het Poolse district Zwoleński, woiwodschap Mazovië
 Gródek (Silezië), een plaats in het Poolse district Częstochowski, woiwodschap Silezië
 Gródek (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Włoszczowski, woiwodschap Świętokrzyskie
 De Poolse naam van Horodok, Oekraïne

Zie ook
 Grodek (gedicht), een gedicht van Georg Trakl